Jan van Couver ist der Name folgender Personen:

* Jan van Couver (1815–1882), niederländischer Maler, siehe Hermanus Koekkoek der Ältere
 Jan van Couver (1836–1909), niederländischer Maler und Kunsthändler, siehe Hermanus Koekkoek der Jüngere